Таба́чник — еврейская фамилия, возникшая на территории Украины. Слово «табачник» означает торговца табаком или человека, выращивающего табак.

Известные носители:

 Табачник, Дмитрий Владимирович (род. 1963) — украинский государственный и политический деятель, историк.
 Табачник, Хаим — тель-авивский фармацевт и производитель лечебных препаратов и кремов, основавший в 1930-х годах в Палестине вместе с Гершоном Шором сеть аптек «Шор-Табачник» (ныне — единственная израильская розничная аптечная сеть, имеющая интернет-аптеку)
 Табачник, Ян Петрович (род. 1945) — советский и украинский композитор, известен в основном как исполнитель-аккордеонист.

См. также 
 Табачники — опустевшая деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Табачник (здание) — жилое здание (1931), памятник архитектуры конструктивизма в Харькове.
 Табачников

Примечания